Hira steht für:

 eine Stadt im Irak, siehe al-Hira
 einen Berg bei Mekka, siehe Hirā'
 einen Ort in Neuseeland, siehe Hira (Neuseeland)
 die Hira-Berge in Japan
 Hiragana (ISO-15924-Code)
 einen Mann namens Hira (Bibel) aus Adullam, mit dem Juda befreundet war

Hira ist der Familienname folgender Personen:

 Shūto Hira (* 1994), japanischer Fußballspieler
Siehe auch:
 Hiera

Abkürzung